Hottiger ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Hottiger (* 1967), Schweizer Fußballspieler
 Markus Hottiger (* 1958), Schweizer Primarlehrer und Librettist